Чокенешть () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Чокенешть.
 Чокенешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Чокенешть.
 Чокенешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Чокенешть.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Козієнь.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Келінешть.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Діошть.
 Чокенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Берешть.
 Чокенешть (, ) — острів на Дунаї, спірна територія Румунії та Болгарії.